Дивізіон A Молдови 2016—2017 () — 26-ий сезон чемпіонату Молдови з футболу другого рівня.

Клуби

Турнірна таблиця 

Джерело 

Позначення:

Бомбардири 

Джерело

Див. також 
 Національний дивізіон Молдови 2016—2017

Посилання 
 Профіль на soccerway  
 Інформація на сайті Молдовської федерації футболу  
 Інформація на moldova.sports.md  
 Інформація на uefa.com  

Дивізіон A 2016—2017
Молдова
Молдова